Simonyi, régi magyar családnév
 Magyarország
 Nagysimonyi, település Vas megyében, a Celldömölki járásban
 Somogysimonyi, település Somogy megyében, a Marcali járásban
 Szlovákia
 Rimasimonyi, település a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban

lásd még: Simony